

Astronomia 
 Cratere Maranda – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Maranda – piccolo centro nel distretto di Kangra, India
 Maranda – piccolo centro nel distretto di Mwenezi, Zimbabwe

Persone 
 Kazimierz Maranda – mezzofondista polacco
 Manuel Maranda – calciatore austriaco
 Nicolas Maranda – cantautore, compositore, musicista e produttore discografico canadese